Пайтовская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Судромское»

География 
Деревня расположена в 34 километрах на север от Вельска на федеральной автотрассе  «Холмогоры», на левом берегу реки Вага (приток Северной Двины). Ближайшие населённые пункты: на севере посёлок Погост, являющийся административным центром муниципального образования.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2277» как «Пайтовская». Насчитывала 32 дворов, 79 жителей мужского пола и 108 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Судромского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Пайтовское находилось 38 хозяйств, в которых проживало 128 жителей мужского пола и 134 женского.

В деревне находилась часовня, приписанная к приходу Судромской Ильинской церкви.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Судромское»